

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Hura Stara – wieś w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Harasiuki
 Huta Stara – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Bieliny
 Huta Stara – przysiółek wsi Mieczyn w woj. Świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Krasocin

Miejscowości na Ukrainie 
 Huta Stara (Ukraina)
 Huta Stara – dawna wieś w województwie tarnopolskim, w powiecie buczackim, w gminie Monasterzyska, w II Rzeczypospolitej
 Huta Stara – wieś na polskich kresach wschodnich, w gminie Ludwipol, powiecie Kostopol (Wołyń), (nieistniejąca dzisiaj nawet z nazwy), w dzisiejszym rejonie bereźneńskim na Ukrainie

Zobacz też 
 Huta Stara A
 Huta Stara B
 Stara Huta